ncd – codice ISO 639-3 della lingua nachering
 NCD – Nuovo Centrodestra, partito politico italiano.
NCD – malattie non trasmissibili, legate allo stile di vita.